4-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл 10-11 января 1973 года в Брённбю (Норвегия). Чемпионкой Европы во второй раз стала голландка Атье Кёлен-Делстра.

Призёры на дистанциях

Итоговое положение 
В скобках указано количество участий на ЧЕ.

 NC = не отобрались на заключительную дистанциюDQ = дисквалифицирована

Ссылки 
 

1973
1973 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Январь 1973 года
Спорт в Норвегии в 1973 году
Чемпионаты Европы в 1973 году
Чемпионаты Европы в Норвегии